« mulching » signifie paillage en anglais :
 le mulching désigne toutes les techniques de paillage, utilisées par les professionnels ou particuliers du jardinage, utilisant de la paille coupée ou hachée, des écorces de pin maritime, des copeaux de bois, des tontes de gazon, des paillettes de lin, des feuilles mortes, des aiguilles de pin, de la fougère sèche broyée, des écorces de peuplier, de la chèvenotte, du film plastique, de la toile tissée, du gravier, des galets, du sable, des cartons recyclables, de la brique pilée, de l'ardoise en morceaux, ou encore de la pouzzolane.  
 Le mulching est une technique de tonte, utilisée en jardinage, où l'herbe est finement broyée et laissée sur place.

Notes et références